|

|}

Harald 5. (født 21. februar 1937) er konge af Norge siden 1991.

Harald er søn af Kong Olav 5. og Kronprinsesse Märtha af Norge og blev født i Skaugum nær Oslo. Harald blev konge af Norge ved sin fars død den 17. januar 1991. Han er den første norske konge, som er født i landet siden kong Olav 4. i 1370.

Kong Harald tilhører fyrstehuset Glücksborg. Han er gift med Dronning Sonja, med hvem han har to børn, hvoraf sønnen Haakon er tronfølger. Kong Harald er fætter til Kong Albert 2. af Belgien og halvfætter til Dronning Margrethe 2. af Danmark.

Biografi 

Prins Harald blev født den 21. februar 1937 på gården Skaugum i Asker sydvest for Oslo i Norge. Han var det tredje barn og eneste søn af den daværende Kronprins Olav af Norge og Kronprinsesse Märtha, født prinsesse af Sverige. Hans forældre havde allerede to døtre, Prinsesse Ragnhild og Prinsesse Astrid. Da han blev født, var det den første norske prinsefødsel i 567 år. Han blev døbt i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo den 31. marts 1937 af biskop Johan Lunde. Hans faddere var hans fire bedsteforældre Kong Haakon 7. og Dronning Maud af Norge, Prins Carl og Prinsesse Ingeborg af Sverige, hans onkel Kong Leopold 3. af Belgien, hans grandtante Dronning Mary af Storbritannien og hans mors halvkusine Kronprinsesse Ingrid af Danmark.

Sine første tre leveår tilbragte Prins Harald på Skaugum. Da Tyskland invaderede Danmark og Norge den 9. april 1940, flygtede kongefamilien, Stortinget og regeringen fra Oslo med tog. I Elverum blev prinsen skilt fra sin far, kronprins Olav, og blev evakueret til Sverige sammen med sin mor, kronprinsesse Märtha, og sine to storesøstre, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid. Kongen og eksilregeringen i London bestemte efterfølgende, at kronprinsfamilien skulle evakueres videre med skib til endelig sikkerhed i USA, hvor de under resten af 2. verdenskrig boede i Pooks Hill i Maryland, lidt udenfor Washington D.C. i USA. De vendte tilbage til Norge efter frigørelsen i 1945.

Efter hjemkomsten til Norge efter krigen fortsatte Prins Harald sin skolegang som almindelig folkeskoleelev på Smestad skole i Oslo; Han fortsatte sin skolegang på Oslo Katedralskole, hvor han tog examen artium i 1955. Samme år blev han immatrikuleret ved Universitetet i Oslo men tog i stedet sin uddannelse på det norske militærakademi. Efter at have gennemført sin militære uddannelse, studerede han fra 1960 til 1962 ved Balliol College ved University of Oxford, hvor han gennemførte studier i samfundsvidenskab, historie og økonomi.

Kong Haakon 7. døde den 21. september 1957, og dermed blev prins Harald kronprins. Som kronprins fik han sæde i statsrådet og fungerede allerede i 1958 som regent i sin fars fravær. Som voksen engagerede kronprins Harald sig i arbejdet for norsk erhvervsliv og diplomati i en række internationale sammenhænge, samt som repræsentant for WWF Verdensnaturfonden.

Ægteskab og børn 
Kronprins Harald giftede sig den 29. august 1968 i Oslo Domkirke med Sonja Haraldsen.. Forbindelsen med den borgerligt fødte Sonja Haraldsen havde i perioden op til brylluppet givet grobund for megen offentlig kontrovers. Parret fik to børn, datteren Prinsesse Märtha Louise, der blev født i 1971, og sønnen Prins Haakon Magnus, der blev født i 1973 og i dag er tronfølger til den norske trone.

Tronbestigelse 
Kronprins Harald blev kronprinsregent den 31. maj 1990 som følge af kong Olavs sygdom. Da kong Olav døde den 17. januar 1991, besteg han tronen som kong Harald 5. Den nye konge videreførte sin far og farfars valgsprog «Alt for Norge». Kong Harald blev sammen med dronning Sonja signet i Nidarosdomen søndag den 23. juni 1991 og fulgte dermed en praksis, som blev indført af kong Olav 5. i 1958, og som er unik for Norge blandt de europæiske monarkier.

Personlige interesser 
Som en dygtig sejler har Harald repræsenteret Norge i yacht ved de olympiske lege.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 21. februar 1937 – 21. september 1957: Hans Kongelige Højhed Prins Harald af Norge
 21. september 1957 – 17. januar 1991: Hans Kongelige Højhed Harald, Norges Kronprins
 17. januar 1991 – nu: Hans Majestæt Harald V, Norges Konge

Æresbevisninger 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1958)
 : Storkommandør af Dannebrogordenen (S.Kmd.)  (1991)
 : Storkors med kæde af Finlands Hvide Roses Orden 
 : Storkors med kæde af Den Islandske Falkeorden 
 : Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.*)  (1955)
 : Ridder af Hosebåndsordenen  (2001)
 : Ridder af Serafimerordenen (S.Sph.)  (1958)

Anetavle

Se også 
 Norges historie
 Norges regenter
 Det norske kongehus

Noter

Litteratur

Eksterne links 

 Kongehuset.no om Kong Harald 5.

Huset Glücksburg
Regenter af Norge
Nuværende statsoverhoveder
Protestantiske monarker
Storkommandører af Dannebrog
Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden
Riddere af Serafimerordenen
Modtagere af Holmenkollmedaljen
Storkors af Frelserens Orden
Riddere af Hosebåndsordenen
Storkors med kæde af Den Italienske Republiks Fortjenstorden